Грембецкие — дворянские роды.
 Гедеон (Грембецкий) — иеромонах, префект Московской Славяно-Греко-Латинской Академии.